Савостиков:

 Савостиков, Иван Иванович (1941—2018) — советский футболист, советский и белорусский тренер.
 Савостиков, Кирилл Иванович (род. 1971) — советский и белорусский футболист.
 Савостиков, Максим Викторович (род. 1998) — белорусский футболист.